Кеннеди (; традиционное название — Касоло, ) — крошечный остров в Тихом океане, являющийся частью меланезийского государства Соломоновых Островов. Одно из альтернативных названий — остров Изюмного Пуддинга (). Административно входит в состав Западной провинции.

География 
Остров расположен к юго-востоку от города Гизо, вдоль пролива Блэкетт. Покрыт густой растительностью, среди которой преобладают кокосовые пальмы.

История 
История Касоло связано с американским президентом Джоном Кеннеди, в честь которого он и был назван. 2 августа 1943 года недалеко от острова японским эсминцем «Амагири» был потоплен американский торпедный катер «PT-109» под командованием Кеннеди. Впоследствии спасшиеся моряки, в том числе получивший тяжёлую травму спины будущий президент, добрались до острова Касоло. За спасение раненого механика Кеннеди был награждён орденом за отвагу.

См. также 
 Список островов Соломоновых Островов

Примечания 

Острова Соломоновых Островов
Соломоновы острова (архипелаг)